Bergvölker ist eine Sammelbezeichnung für indigene Ethnien in verschiedenen Gebieten der Erde:

 Bergvölker (Thailand) in Thailand
 Bergvölker (Kaukasus) im Kaukasus
 Khmer Loeu in Kambodscha
 Lao Soung („Laoten der Bergspitzen“) und Lao Theung („Berghang-Laoten“) in Laos
 Montagnards (Vietnam) in Vietnam

Siehe auch:
 Bergtürken, in der Türkei beleidigende Bezeichnung für Kurden